Miejscowości w USA:
 East Fork – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
Gminy w USA:
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 East Fork (ang. East Fork Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams